Čertova skála je název řady skalních útvarů, například:

 Přírodní rezervace Čertova skála – asi 100 m vysoké skalisko tyčící se nad Berounkou nedaleko od hradu Týřov
 Čertova skála (216 m) – osamocené skalisko nedaleko od obce Spytovice na Přeloučsku
 Čertova skála (504 m) – významný bod Jankovické vrchoviny asi 3 km od obce Osvětimany. Zalesněný vrchol široce zaobleného hřbetu tvořený paleogenními pískovci a jílovci soláňských vrstev magurského flyše.
 Čertova skála (Český les) (650,2 m) – vrchol v Přimdského lesa, jižně od Žebráků v okrese Tachov
 Čertova skála (Hudlická vrchovina, 566 m) (565,7 m) – vrchol v Zbirožské vrchovině, severovýchodně od Chotětína v okrese Rokycany
 Čertova skála (Hudlická vrchovina, 583 m) (583,4 m) – vrchol v Zbirožské vrchovině, severovýchodně od Líšné v okrese Rokycany
 Čertova skála u Urbanova – skalisko v lese nedaleko od obce Urbanov asi 6 km od města Telč
 Čertova skála u Suchého dolu – osamocené skalisko s krásným výhledem na část Suchého Dolu, na Slavný a v pozadí na Bor a Hejšovinu
 Čertova skála v Údolí samoty – větší ze dvou skalisek nacházejících se nedaleko radvanecké hájovny na jižním konci Údolí samoty je nevelké návrší, z jehož temene vystupuje dvojice pískovcových skal. Mohutnější západní se nazývá Čertova skála a strmě vyčnívá do výšky okolo 30 m nad dnem údolí.
 Čertova skala – Slovensko Kremnické vrchy – NPR Boky mezi obcemi Budča a Hronská Dúbrava

a také:
 Čertova skála (film) – televizní film z roku 1988

Související články 

 Čertovy skály